Престу́пник — тот, кто совершил или совершает преступле́ние; в переносном значении: тот, кто совершил что-либо запрещённое, недозволенное или вредное для кого-либо, чего-либо.

Право 
 Субъект преступления — лицо, осуществляющее преступление, воздействие на объект уголовно-правовой охраны, и способное нести за это ответственность.
 Личность преступника — совокупность социально-психологических свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений.

Фильмы

Музыка 
 «Criminal» — песня американской певицы Фионы Эппл из её дебютного студийного альбома Tidal.
 «Criminal» — песня американской певицы Бритни Спирс из её седьмого студийного альбома Femme Fatale.
 «Criminal» — песня американского хип-хоп-исполнителя Эминема из его третьего студийного альбома The Marshall Mathers LP.